Les eleccions legislatives belgues de 2007 es van celebrar el 10 de juny de 2007 a Bèlgica per a renovar els 150 membres de la Cambra de Representants i els 40 del Senat del país. La manca d'acord entre democristians i liberals flamencs i valons va provocar fins a la formació de tres governs el 2007, i fins a desembre de 2008 no es formà el definitiu dirigit per Herman van Rompuy.

Resultats a la Cambra de Representants

Resultats al Senat

Referències

Enllaços externs 

 Eleccions 07 Web d'eleccions de la VRT
 Tractoteca - Pamflets i cartells electorals

Eleccions legislatives belgues
belgues de 2007